Voici la liste des planètes mineures numérotées de 285001 à 286000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 285001 à 286000

285001-285100

285101-285200

285201-285300

285301-285400

285401-285500

285501-285600

285601-285700

285701-285800

285801-285900

285901-286000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000